Otto unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Rocket:

 – brulotto da 4 cannoni acquistato nel 1804 e radiato nel 1807.
 – piroscafo a pale varato nel 1842 e radiato nel 1850.
 – bombarda varata nel 1855 e radiata nel 1865.
 – cannoniera a pale della classe Albacore, varata nel 1856 e radiata nel 1864.
 – cannoniera della classe Beacon, varata nel 1868 e radiata nel 1888.
 – cacciatorpediniere della classe Rocket, varato nel 1894 e radiato nel 1912.
 – cacciatorpediniere della prima classe R, varato nel 1916 e radiato nel 1926.
 – cacciatorpediniere della seconda classe R, varato nel 1942, convertito in fregata della classe Type 15 nel 1951 e radiato nel 1967.